Ла Гвајабиља има више значења:

 Ла Гвајабиља (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвајабиља (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гвајабиља (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику